IFS:
 Industrial and Financial Systems — шведская компания, разработчик ERP-системы управления предприятием IFS Applications.
 Installable File System — механизм монтируемых файловых систем в операционных системах OS/2 и Windows NT.
 Iterated Function System — вид фракталов, порождаемых итерациями сжимающих отображений. Применяется во фрактальном сжатии изображений.
 IFS AB — шведская компания, разработчик программного обеспечения.